Il existe de nombreux châteaux connus sous le nom de château du Castela, Castelas, Castella ou Castellas. Parmi ceux-ci, on trouve :

 Castella de Saint-Sulpice (Saint-Sulpice-la-Pointe, Tarn) ;
 Castellas de Montpeyroux ;
 Castellas de Roquemartine ;
 Castellas de Saint-Victor-la-Coste ;
 Château d'Aumelas ;
 Château du Castellas (Saint-Bonnet-de-Salendrinque, Gard) ;
Château de Castellas (Dourgne, Tarn) ;
 Château du Castelas (Lasgraisses, Tarn) ;
Château du Castelas (Labastide-Rouairoux, Tarn).

